

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Francis Lodwick, (1619-1694), marchant néerlandais à Londres et pionnier des langues construites.
 Todd Lodwick, (1976- ), coureur du combiné nordique américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme